Марсман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсман, Ник (род. 1990) — нидерландский футболист, защитник клуба «Твенте».
 Марсман, Хендрик (1899—1940) — нидерландский поэт, прозаик, переводчик с немецкого, французского, португальского языков.